Indian Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Indian Township (Missouri)
 Indian Township (Oklahoma)